Der Rajon Pulyny (ukrainisch /; russisch /) war eine 1924 gegründete Verwaltungseinheit innerhalb der Oblast Schytomyr im Nordwesten der Ukraine.

Der Rajon hatte eine Fläche von 853 km² und eine Bevölkerung von etwa 23.000 Einwohnern, der Verwaltungssitz befand sich in der Siedlung städtischen Typs Pulyny.

Geschichte 
Der Rajon wurde 1923 als Rajon Pulyny gegründet und 1935 analog der namensgebenden Stadt in Rajon Tscherwonoarmijsk (ukrainisch Червоноармійський район/Tscherwonoarmijskyj rajon) ergänzt, gleichzeitig wurde das Rajonsgebiet vergrößert. Seit 1991 gehört er zur heutigen Ukraine, am 19. Mai 2016 wurde er dann im Rahmen der Dekommunisierung in der Ukraine analog der Rajonshauptstadt auf seinen alten Namen zurückbenannt.

Am 17. Juli 2020 kam es im Zuge einer großen Rajonsreform zum Anschluss des Rajonsgebietes an den Rajon Schytomyr.

Geographie 
Der Rajon lag im Zentrum der Oblast Schytomyr. Er grenzte im Norden an den Rajon Jemyltschine, im Nordosten an den Rajon Choroschiw, im Osten an den Rajon Tschernjachiw, im Südosten an den Rajon Schytomyr, im Süden an den Rajon Romaniw, im Südwesten an den Rajon Baraniwka sowie im Nordwesten an den Rajon Nowohrad-Wolynskyj.

Durch das ehemalige Rajonsgebiet fließen die Tenka (Тенька) und die Tnja (Тня) mit ihrem Nebenfluss Switlyzja (Світлиця), dabei ergeben sich Höhenlagen zwischen 210 und 230 Metern, ein Teil des Gebiets im Süden ist bewaldet.

Administrative Gliederung 
Auf kommunaler Ebene war der Rajon in eine Siedlungsratsgemeinde und 19 Landratsgemeinden unterteilt, denen jeweils einzelne Ortschaften untergeordnet waren.

Zum Verwaltungsgebiet gehörten:
 1 Siedlung städtischen Typs
 65 Dörfer
 1 Siedlung

Siedlung städtischen Typs

Dörfer und Siedlungen

Weblinks 

 Informationen zum Rajon (ukrainisch)

Siehe auch

Einzelnachweise 

Pulyny
Rajon Schytomyr
Aufgelöst 2020